Жалы́н (каз. Жалын — Пламя) может означать:

Жалын — казахский литературно-художественный альманах, впоследствии — журнал.
 Жалын (издательство) — издательство Госкомиздата Казахской ССР.

Населённые пункты

Казахстан 

Жалын (до 2020 г. — Факел) — село в Байтерекском районе Западно-Казахстанской области.
 Жалын — село в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области.

См. также 
 Разрез Жалын
Пламя